Nová Hospoda bezeichnet in Tschechien:

 Ortsteil von Kamenice u Prahy im Okres Praha-východ
 Ortsteil von Plzeň im Okres Plzeň-město
 Ortsteil von Bor u Tachova im Okres Tachov
 Ortsteil von Příbram im Okres Příbram 
 Ortsteil von Skránčice, Gemeinde Zavlekov im Okres Klatovy
 Nová Hospoda (Drhovle), Ortsteil von Drhovle im Okres Písek